Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей — ранжированный список 800 лагерей из 69 регионов России, который на сегодняшний день наиболее полно представляет необходимую родителям информацию по лагерям для детей и подростков.

По данным Росстата, ежегодно в детских лагерях отдыхают около 5 миллионов российских детей. Первоначально запрос на создание единой базы данных о детских лагерях отдыха на территории России исходил от родителей, которые ежегодно сталкиваются с проблемой выбора места отдыха для ребенка среди предложений на рынке.

Инициатором создания рейтинга выступили Департамент культуры города Москвы и ГАУК «Мосгортур». Методика формирования рейтинга разработана Высшей школой экономики при экспертной поддержке Агентства стратегических инициатив. Информационным спонсором рейтинга выступил ИД «Коммерсантъ».

В марте 2016 года была представлена первая версия Всероссийского рейтинга детских лагерей, в которую вошло более 800 учреждений отдыха и оздоровления детей из большинства регионов России. Предполагается, что рейтинг поможет как родителям при выборе мест для отдыха своих детей, так и вожатым, педагогам, а также органам исполнительной власти при оценке деятельности того или иного учреждения.

Участники мониторинга 
 Детские оздоровительные лагеря (центры, комплексы),
 Детские санаторно-оздоровительные лагеря
 Спортивно-оздоровительные лагеря
 Детские санатории (пансионаты),
 Детские заведения оздоровления и отдыха

В основу рейтинга легла информация, представленная в открытых источниках, и доступная всем пользователям:
 Сайты детских лагерей;
 Паспорта организаций отдыха и оздоровления детей;
 Сайты туроператоров;
 Отзывы родителей и детей.

Методология 
Сбор общедоступных сведений осуществлялся на основе единой анкеты, состоящей из 55 вопросов по 12 блокам оценки, включая один дополнительный блок для лагерей санаторного типа. В рейтинг вошли все детские лагеря на территории России, по которым было найдено достаточно для заполнения анкеты информации. Максимальный возможный общий балл — 100.

Минимальный балл в рейтинге по данным мониторинга составил 5, максимальный — 66. Лагеря, набравшие менее 5 баллов по всем учитываемым параметрам оценки, в рейтинг не вошли.
Места отдыха детей, в соответствии с очевидными желаниями потребителей, разделили на 3 группы:
 На море;
 У реки или озера;
 Не у водоема.

Рейтинг формировался отдельно для каждой из перечисленных групп. Параметрами оценки стали:
 Общие сведения о лагере
 Условия размещения
 Организация питания
 Кадровые ресурсы
 Крытые площадки для проведения мероприятий
 Открытые площадки для проведения мероприятий
 Программы и кружки
 Медицинское обеспечение
 Инженерные коммуникации
 Обеспечение безопасности и охрана объекта
 Дополнительный блок для лагерей санаторного типа

Баллы от 1 до 10 присваивались параметрам инфраструктуры лагеря в зависимости от их влияния на качество отдыха. Так, самый высокий балл (10) присваивался за параметры, которые встречаются не повсеместно и требуют определенных финансовых вложений — например, «наличие доступной среды для детей с ограниченными возможностями». Невысокие баллы (1) присваивались за нужные, но достаточно распространенные в лагерях спортивные сооружения, такие как футбольное поле или столы для настольного тенниса.

В представленном рейтинге больше внимания уделено инфраструктуре и безопасности баз. В первых двух версия не оценивается содержание программ отдыха.

Результаты 
Регионами-лидерами рейтинга по числу представленных лагерей стали:
 Крым и Севастополь — 10 %;
 Краснодарский край — 8 %;
 Московская область — 4 %.

При этом Московская область, Краснодарский край и Приморский край стали лидерами по числу лагерей, набравших наибольшее число баллов. Регионами, которые не попали на сегодняшний день в рейтинг, из-за отсутствия информации в открытых источниках, стали: Карачаево-Черкесская республика, Адыгея, Карелия, Дагестан, Мордовия, Забайкальский край, Архангельская и Оренбургская области.

7 декабря 2016 года Мосгортур совместно с институтом образования НИУ ВШЭ опубликовал обновленную версию Всероссийского рейтинга представления загородных детских лагерей. В нём были расширены критерии обеспечения безопасности на территории лагеря, учтен вопрос формирования педагогического персонала, добавлена информация о стоимости путевок в детские лагеря.

Также новая версия рейтинга учитывает предоставление лагерем информации о принципах формирования педагогического состава: проходят ли вожатые школу, есть ли у них собственная школа, пользуется ли лагерь услугами кадровых агентств, работают ли в качестве вожатых выпускники и студенты педагогических вызов и другую полезную информацию.

Всероссийский рейтинг детских лагерей подтолкнул регионы к публикации максимально полной информации о лагерях. Так, число регионов по сравнению с 2015 годом выросло с 13 до 27. В новом списке появились Астраханская, Вологодская, Воронежская, Калужская и Кировская области.

Примечания

Ссылки 
Всероссийский рейтинг детских лагерей на сайте Мосгортура 

Рейтинги
Детский лагерь